Becquerel – rodzina paryskich fizyków:
 Antoine César Becquerel
 Alexandre Edmond Becquerel – syn Antoine'a
 Henri Becquerel – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, syn Alexandre'a, wnuk Antoine'a
 (6914) Becquerel – planetoida pasa głównego
bekerel – jednostka miary  aktywności promieniotwórczej w układzie SI